Tito, Titos o Tyto pueden hacer referencia a lo siguiente:

 Tito, Emperador de la Antigua Roma (79-81).
 Tito (caricaturista), seudónimo del caricaturista español Exoristo Salmerón.
 Tito (futbolista), seudónimo del futbolista español Vicente Blanco.
 Tito (hueso de la aceituna), forma de denominar el hueso de la aceituna en algunas regiones de España.
 Tito (Italia), localidad italiana.
 Tito (Josip Broz), jefe de estado de Yugoslavia (1953-1980).
 Tito (nombre), nombre propio masculino.
 Tito (planta): Lathyrus sativus, planta leguminosa causante de la enfermedad neurotóxica latirismo.
 Tito (praenomen), Praenomen romano, uno de los más frecuentes.
 Tito (santo), personaje del nuevo testamento.
 Tito el Bambino, cantante puertorriqueño.
 Titos, pueblo celtíbero de Hispania.
 Tyto, género de aves.
 Coradir TITO, automóvil eléctrico fabricado en Argentina desde 2021 por la empresa de electrodomésticos Coradir.